Тама́ра Ла́заревна Мотылёва ( — , Москва) — советский литературовед.

Дочь Лазаря Евгеньевича (Елизара Евновича) Мотылёва, уроженца Витебска. Дед был лесоторговцем. Окончила МГУ им. М. В. Ломоносова (1930). Доктор филологических наук (1947), профессор. Награждена орденом «Знак Почёта», медалями. Лауреат премии им. братьев Гримм (ГДР, 1981). Член Союза писателей СССР (1943).

Похоронена на Донском кладбище.

Сын — Михаил Белович Ландор, литературный критик. Племянник — переводчик Леонид Мотылёв.

Основные работы 
 Немецкая критика в борьбе против фашизма. Ташкент, 1942
 Анна Зегерс: Критико-биографический очерк. М., 1953
 О мировом значении Л. Н. Толстого. М., 1957
 О социалистическом реализме в зарубежных литературах. М., 1959
 Творчество Ромена Роллана. М., 1959
 Иностранная литература и современность: Статьи. М., 1961
 Зарубежный роман сегодня. М., 1966
 Глазами друзей и врагов: Современная литература за рубежом. М., 1967 (Массовая историко-литературная библиотека)
 Ромен Роллан. М., 1969 (ЖЗЛ)
 Роман Анны Зегерс «Седьмой крест». М., 1970 (Массовая историко-литературная библиотека)
 Достояние современного реализма: Исследования и наблюдения. М., 1973
 Первый антифашистский роман: «Верноподданный» Г.Манна. М., 1974 (Судьбы книг)
 Томас Манн и русская литература. М., 1975
 Роман Иоганнеса Р. Бехера «Прощание». М., 1976 (Массовая историко-литературная библиотека)
 «Война и мир» за рубежом: Переводы. Критика. Влияние. М., 1978
 Роман — свободная форма: Статьи последних лет. М., 1982
 Толстой читает Гёте. Тула, 1982
 Русская литература и мировой литературный процесс. М., 1983
 Анна Зегерс: Личность и творчество. М., 1984

Примечания

Ссылки 
 
 Статья в РЕЭ
 

Литературоведы СССР
Литературоведы России
Сотрудники ИМЛИ
Преподаватели МПГУ
Преподаватели Литературного института имени А. М. Горького
Преподаватели Московского государственного института культуры
Члены Союза писателей СССР
Члены КПСС
Толстоведы
Похороненные на Донском кладбище
Жертвы борьбы с космополитизмом
Доктора филологических наук